Bargłówka, village de voïvodie de Podlachie.
 Bargłówka, village de voïvodie de Silésie.